wadloper, iemand die over de Wadden wandelt
 wadloper (spoorwegmaterieel), een type treinstel dat in Nederland van 1981 tot 2008 werd gebruikt